Boswall ist der Familienname folgender Personen:

Alexander Henry Boswall MacGowan (1850–1927), britischer Geschäftsmann und Politiker
Jeffery Boswall (1931–2012), britischer Naturforscher, Rundfunksprecher und Erzieher
John Boswall (1920–2011), britischer Schauspieler